NEE est un sigle, qui signifie :
 Notoriété des établissements d'enseignement, une recommandation dans Wikipédia ;
 Non en néerlandais ;
 NEE, Un groupe politique de protestation, en Belgique, rendu célèbre par sa candidate Tania Derveaux qui a posé nue en  en promettant 40 000 fellations sur une affiche de campagne électorale ;
  Née, un terme anglais et français appliquée au nom de jeune fille ;
 Luis Née ;
 George H. Nee 1876-  ;
 Frédéric Née, footballeur français.
 Ellen Serwaa Nee-Whang (née en 1952), diplomate ghanéenne.

Voir aussi